Киргизката съветска социалистическа република e „социалистическа държава на работници и селяни“, съюзна съветска република в състава на СССР.

История 
След национално-държавно обособяване на съветските републики в Средна Азия на 14 октомври 1924 е образувана Кара-Киргизка автономна област (от 25 май 1925 само Киргизка) в състава на РСФСР. На 1 февруари 1926 е преобразувана в Киргизка АССР, а на 5 декември 1936 – в Киргизка ССР.

Население 
Населението се състои главно от киргизи, но има и други народи като руснаци, украинци и казахи.

Вижте също 
 Киргизстан

Съюзни републики на СССР
История на Киргизстан